Mberengwa bezeichnet

 den Distrikt Mberengwa (Distrikt), Simbabwe.
 die Stadt Mberengwa (Stadt), Namensgeber des vorgenannten Distrikts.